De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de vrouwendubbel zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige dubbelparen spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst een kwalificatieronde. Hier plaatsen zich 16 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 16 + 16 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificatieronde dienen drie sets gewonnen te worden. In de eindronde is de partij gewonnen als er vier sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren Melek Hu uit Turkije en Shen Yanfei uit Spanje.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van oktober 2016. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige paren spelen eerst een kwalificatieronde. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Er waren geen Nederlandse deelnemers. Namens België nam het dubbelpaar Margo Degraef / Eline Loyen deel. Nathalie Marchetti dubbelde met de Griekse Georgia Zavitsanou.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  Uitslagen
  Uitslagen op ittf.com

Sport in 2016